Kūrī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e ‘Alī Kūrī (berg, lat 35,88, long 58,50), Khorasan, 
 Sheykhīān (ort i Iran), Bushehr, 
 Koori Jam, ort, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar